Li Yang, un réalisateur chinois né en 1959 ;
 Li Yang, un sauteur à ski chinois né en 1980.